Неохорион — греческий топоним. Может означать:

 Неохорион (Лакония) — село в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.
 Неохорион (Магнисия) — село.
  — малый город в общине Иера-Полис-Месолонгион.
 Неохорион (Трикала) — малый город.